David Ospina Ramírez (Medellín, 1988. augusztus 31. –) kolumbiai válogatott labdarúgó, az Ál-Nászr játékosa. Posztját tekintve kapus.

Karrier statisztika

Klub

Válogatott

Sikerei,díjai
Arsenal
FA kupa győztes: 2015 ,2017 
Angol szuperkupa: 2015

Napoli
Coppa Italia győztes: 2019–20

Források

Külső hivatkozások
David Ospina a national-football-teams.com honlapján

Kolumbiai labdarúgók
1988-ban született személyek
Labdarúgókapusok
Az Atlético Nacional labdarúgói
Az OGC Nice labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
Az Ál-Nászr labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2021-es Copa América labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek